Gina – nome proprio di persona femminile
 Gina – opera di Francesco Cilea
 Gina – film del 1975 diretto da Denys Arcand
 BMW GINA – concept car BMW